Chris Watson (1867-1941) – politico australiano
 Chris Watson (1952) – musicista britannico
 Chris Watson (1975) –  cestista statunitense naturalizzato israeliano